Amerikai Egyesült Államok
Leesburg (Alabama)
Leesburg (Florida)
Leesburg (Georgia)
Leesburg (Idaho)
Leesburg (Indiana)
Leesburg (Kentucky)
Leesburg (Mississippi)
Leesburg (Ohio)
Leesburg (Texas)
Leesburg (Virginia)